Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Ботев (Бургас) и Спартак (Варна). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона ЦСКА Червено знаме (София) 
Преди началото на сезона на треньорския пост на ЦСКА застава Стоян Орманджиев, като целта пред него е да бъде спечелена титлата след 3-годишна пауза. От Спартак (Пловдив) е привлечен вратарят Йордан Филипов, който по време на кампанията успява да спечели титулярното място в конкуренцията на Стоян Йорданов. Сред твърдите титуляри в защита са Иван Василев, Борис Гаганелов и Димитър Пенев. Основните играчи в халфовата линия са Борис Станков, Васил Романов и Аспарух Никодимов, а в предни позиции силен сезон изиграва капитанът Никола Цанев, който става голмайстор на отбора с 16 попадения. Редом до него играят Иван Колев и Димитър Якимов.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1965/66
1965/66